E251 – strada europea da Sassnitz a Berlino
 E251 – denominazione alternativa del nitrato di sodio
 E 251 – locomotiva elettrica tedesco-orientale